Американские поганки, или пестроклювые поганки () — род птиц из семейства поганковые (Podicipedidae).

Классификация 
К роду пестроклювые поганки относится 2 вида, один из которых вымер во второй половине XX века:
 Пестроклювая, или каролинская поганка (Podilymbus podiceps)

Примечания 

Роды птиц
Поганкообразные